Granadina: xarop de magrana
 Granadina: ball popular de Granada
 Granadina: cançó popular andalusa, pertanyent al gènere flamenc
 Granadina: teixit de seda
 Granadina: quadre d'Hermen Anglada i Camarasa